T36, T-36 ou T.36 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 T36, une version américaines du HK G36.

Médecine 
 Intoxication par antibiotiques systémiques, d’après la classification internationale des maladies.

Sports 
 , une classification en athlétisme handisport.

Transports 
 FN T36 ou FN TB II, un trolleybus du constructeur belge FN Herstal ;
 T36, une station de métro d'Osaka au Japon ;
 , une locomotive à vapeur.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie
Sigle de 3 caractères
